SWAT (Special Weapons and Tactics), een speciale naam voor een bepaalde elitegroep politieagenten

Media
SWAT (computerspelserie), een computerspelserie van Sierra Entertainment
S.W.A.T. (film), een film uit 2003
S.W.A.T. (televisieserie uit 1975), een televisieserie die werd uitgezonden tussen 1975 en 1976
S.W.A.T. (televisieserie uit 2017), een televisieserie uit 2017

Aardrijkskundig
Swat (Pakistan), een vallei en een district in de provincie Khyber-Pakhtunkhwa
Swat (rivier), een rivier in Pakistan